WCS est un sigle qui signifie : 
 , une école d'art Martiaux fondée par le coréen DK Yoo ;
 , une catégorie de progiciels ;
 , un sommet de cosplayeurs comprenant le concours mondial du cosplay récompensant le meilleur duo de l'année ;
 , une ONG internationale dont l'objectif est la préservation de la nature ;
 , spécification de l’ ;
 , ou 'WCS', un indice de prix moyen des pétroles produits dans les provinces de l'ouest du Canada
 ,  (WCS) est une solution pour la planification, la configuration et la gestion des réseaux locaux sans fil ou WLAN ;
 Les StarCraft II World Championship Series, tournois organisés par  sur le jeu de stratégie .
 West Coast Swing, une danse sociale dérivée des danses swing se dansant sur toutes les musiques, même les plus modernes.

Homonymie d'acronyme